Plymouth Congregational Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Plymouth Congregational Church (Connecticut), ID-Nr. 83001250
 Plymouth Congregational Church (Florida), ID-Nr. 74000615
 Plymouth Congregational Church (Kansas), ID-Nr. 09000674
 Plymouth Congregational Church (New York), ID-Nr. 97001384
 Plymouth Congregational Church (Vermont), ID-Nr. 92000993